UCN puede referirse a:

 La Universidad Católica del Norte (Chile); o
 UCn, siglas del partido político español Unidad Cántabra.
 Ultimate Custom Night, un videojuego de terror lanzado en 2018.

Siglas